Варденіс ():

 Варденіс — місто в марзі (області) Гегаркунік, Вірменія.
 Варденіс — село в марзі Арагацотн, Вірменія.
 «Варденіс» — залізнична станція Вірменської залізниці, що розташована на ділянці Сотк — Раздан, біля міста Варденіс.
 Варденіс — річка у Вірменії.